Gerstenfeld ist

ein Ortsname
 Ječmeniště (Gerstenfeld), Ort in Tschechien

der Familienname folgender Personen:
 Edward Gerstenfeld (1915–1943), polnisch-sowjetischer Schachmeister
 Manfred Gerstenfeld (1937–2021), Publizist und ehemaliger Vorsitzender des Präsidiums des Jerusalem Center for Public Affairs
Siehe auch:
 Campo de Cebada